Cassano kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Cassano Spinola, kommun, Piemonte, Provincia di Alessandria, 
 Cassano delle Murge, kommun, Apulien, Provincia di Bari, 
 Cassano (ort), Kampanien, Provincia di Avellino, 

Robotskapade Italienförgreningar